Kanton Tourcoing-1
 Kanton Tourcoing-2
 Kanton Tourcoing-Nord (voormalig kanton)
 Kanton Tourcoing-Nord-Est (voormalig kanton)
 Kanton Tourcoing-Sud (voormalig kanton)